Sadness (anglicky smutek) může být:

 Sadness (americká hudební skupina) – americká blackmetalová kapela
 Sadness (švýcarská hudební skupina) – švýcarská death/doommetalová kapela
 Sadness (videohra) – videohra pro herní konzoli Wii